Złap mnie, jeśli potrafisz – książka Franka Williama Abagnale’a oraz Stana Reddinga
 Złap mnie, jeśli potrafisz – amerykański film z 2002, w reżyserii Stevena Spielberga, ekranizacja